al-Ahd () bezeichnet:

 al-Ahd (Geheimgesellschaft), arabische Geheimgesellschaft im Osmanischen Reich
 al-Ahd (Marokko), politische Partei in Marokko